Чемпионат Канады по синхронному фигурному катанию (, ) — национальный чемпионат Канады по синхронному фигурному катанию. Проводится с 1983 года.

Призёры

Примечания 

 1999 Results
 2000 Results
 2005 Results
 2006 Results
 2007 Results
 2008 Results

Ссылки 
 2009 официальный сайт

Соревнования по фигурному катанию
Чемпионаты Канады по фигурному катанию